
Termin -{MCH}- ima više značenja.

 Melanin-koncentrirajući hormon, peptid
 Srednji ćelijski hemoglobin (), prosečna masa hemoglobina u crvenom krvnom zrncu.